Чемпионат Молдавии по шахматам 2019 прошёл с 30 января по 7 февраля 2019 года в Кишинёве.

В турнире приняли участие 10 шахматистов, в том числе 5 чемпионов страны разных лет. После 5-го тура из числа участников выбыл А. Заярный, что оказало влияние на ход турнира (сразу 2 участника борьбы за 1-е место получили очки без игры). В результате соревнование завершилось дележом 1—2 мест между действующим чемпионом страны В. Хамицевичем и А. Маковеем. У Маковея были лучшие дополнительные показатели, поэтому он получил звание чемпиона (впервые в карьере), а Хамицевич — серебряную медаль. Бронзовым призером чемпионата стал самый бескомпромиссный участник И. Скицко, не сделавший ни одной ничьей и на пол-очка опередивший Р. Солтанича. Неудачно выступил опытный гроссмейстер Д. Светушкин, потерпевший много поражений и оказавшийся на 8-м месте.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2384)
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Таблица

Ссылки 
 
 Информация на сайте chess-results.com

Чемпионаты Молдавии по шахматам
2019 год в шахматах
Январь 2019 года
Февраль 2019 года
Спорт в Молдавии в 2019 году